Александр Григорьевич Богатырёв (8 октября 1936, с. Палимовка, Бузулукский район, Оренбургская область — 30 ноября 2020, Москва) — российский юрист, специалист по международному праву и правовым проблемам инвестиционных отношений; выпускник факультета экономики и права РУДН (1967), доктор юридических наук (1996); профессор на кафедре международного права РУДН (2003—2008); профессор Финансового университета при Правительстве РФ; ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН (1999—2003).

Биография 
Родился 8 октября 1936 года в селе Палимовка Оренбургской области. В 1967 году он стал выпускником факультета экономики и права Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и поступил в аспирантуру на кафедре международного права в том же ВУЗе. В 1971 году он защитил в Университете дружбы народов кандидатскую диссертацию, научным руководителем которой являлся доцент Юрий Соколов, по теме «Формы правового регулирования иностранных инвестиций в развивающихся государствах» — стал кандидатом юридических наук.

В период с 1969 по 1975 год Богатырёв являлся младшим научным сотрудником в Институте государства и права (ИГП) АН СССР. Затем, в 1975—1977 годах, он состоял старшим научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМИ) АН СССР. В 1977 году перешёл на службу в научные и образовательные учреждения Министерства внутренних дел (МВД) СССР — работал в структурах МВД до 1999 года. Уже в России, в 1999 году, успешно защитил в Академии управления МВД докторскую диссертацию, научным консультантом которой выступил правовед, профессор Валерий Лазарев, по теме «Государственно-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений (вопросы теории)».

Между 1999 и 2003 годами Богатырёв являлся ведущим научным сотрудником в Институте государства и права РАН. Перешёл к образовательной деятельности: в 2003 году стал профессором на кафедре международного права, относившейся к юридическому факультету Российского университета дружбы народов (РУДН) — оставался в данном ВУЗе до 2008 года. Являлся профессором кафедры финансового права в Финансового университета при Правительстве РФ.

Умер 30 ноября 2020 года в Москве.

Работы 
Александр Богатырёв являлся автором и соавтором более шести десятков научных работ (объемом в 70 печатных листов); специализировался на международном праве, включая правовое регулирование экономических отношений и вопросы международно-инвестиционного права. Он исследовал основные направления и гарантии инвестиционной деятельности и пытался определить пределы государственно-правового регулирования в сфере инвестиционных отношений. Полагал, что инвестиционные отношения в силу двойственного характера своего правового регулирования одновременно находятся, как в частноправовой, так и публично-правовой сфере, отмечая, что «отношения, возникающие в инвестиционном процессе — это отношения, связанные с инвестированием в производство материальных и духовных благ, (…) в производство или инфраструктуру, представляющие собой непрерывный циклический процесс». Специфику инвестиционных отношений, отличающую их от других видов экономических отношений, Богатырёв видел в их «постоянном циклическом характере и [в том, что они] находятся в постоянной зависимости от других политических, экономических, социальных и природных факторов»:
 «Инвестиционное право» (М., 1992);
 Учебное пособие «Правовое регулирование инвестиционных отношений в Российской Федерации» (М., 1995);
 «Правовое регулирование инвестиционных отношений в Российской Федерации» (М., 1998).

Примечания

Литература 
 Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века) : энцикл. словарь биографий : по состоянию на 1 авг. 2004 г. / Рос. акад. правосудия; под ред. В. М. Сырых. — М.: Рос. акад. правосудия, 2006. — 547 с. : портр.; ISBN 5-93916-056-5.

Ссылки 
 
 

Правоведы России
Юристы России
Юристы XX века
Юристы XXI века
Выпускники Российского университета дружбы народов
Профессора РУДН
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Сотрудники ИГП РАН
Сотрудники ИЭМСС АН СССР